Том Дженкинсън (), известен професионално като Squarepusher, е английски електронен музикант. Музиката му обхваща няколко жанра, включително дръм енд бейс, IDM и джаз. Той е брат на Ceephax Acid Crew (Андрю Дженкинсън).

Дискография

Албуми

Източници

Външни препратки 
 
 

Английски китаристи
Английски басисти
Родени през 1975 година